Heilig Hartverering
 Hart van Jezus (Harghita), een beeld in Roemenië